Sezon 2017/18 – 73. edycja piłkarskiego Pucharu Liechtensteinu. Trofeum zdobył .

Uczestnicy 

Do rozgrywek przystąpiło 7 klubów z Liechtensteinu:

 FC Balzers
 USV Eschen/Mauren
 FC Ruggell
 FC Schaan
 FC Triesen
 FC Triesenberg
 FC Vaduz
oraz ich drużyny rezerwowe.

Rozgrywki 
 Pierwsza runda

|}

 Druga runda

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Liechtensteiner Fußballverband 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Liechtensteinie
2018 w Liechtensteinie